Péter (1011–1046 vagy 1059) magyar király
I. (Orseolo) Péter (928 k.–987) velencei dózse
II. (Orseolo) Péter (961 k.–1009) velencei dózse